Суперкубок Англії з футболу 2003 — 81-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка попереднього сезону. 10 серпня 2003 року на стадіоні «Мілленіум» у Кардіффі на полі зійшлися володар кубка «Арсенал» і чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003
2003 у футболі
Серпень 2003
2003 в англійському спорті